Amerikai Egyesült Államok
Palmdale (Florida)
Palmdale (Kalifornia)
Palmdale (Minnesota)
Palmdale (Pennsylvania)
 Ausztrália
Palmdale (Új-Dél-Wales)